Ребурсе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа, 90 км на південь від Орлеана, 35 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ребурсен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ребурсен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр